Grand Prix Adria Mobil 2017 var den 3. udgave af løbet, der blev afholdt den 2. april 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017-kalenderen og var kategoriseret som et 1.2-løb. Løbet blev vundet af italienske Antonio Parrinello fra GM Europa Ovini.

Hold

Stilling 
Løbet blev vundet af italienske Antonio Parrinello fra GM Europa Ovini.

Referencer 

2017
UCI Europe Tour 2017